Der Name Langrenus bezeichnet:

 Michael Florent van Langren, genannt Langrenus, (1598–1675), Mathematiker, Astronom, Ingenieur und Cosmograph
 Friedrich Hecht (Chemiker) (1903–1980; Pseudonym: Manfred Langrenus), österreichischer Chemiker und Schriftsteller
 Langrenus (Mondkrater), Krater auf dem Mond